Henry E. Holt, né le  à Richwood (Virginie-Occidentale) et mort le  à Tempe (États-Unis), est un astronome américain qui travaillait à l'Université de l'Arizona.

D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert  numérotés entre 1989 et 1993, dont six avec un co-découvreur. Il est également le codécouvreur des comètes périodiques 121P/Shoemaker-Holt, 127P/Holt-Olmstead et 128P/Shoemaker-Holt.

L'astéroïde (4435) Holt a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 
 .

Astronome américain du XXe siècle
Naissance en septembre 1929
Décès en Arizona
Décès en mai 2019
Décès à 89 ans
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Éponyme d'un objet céleste